Folgende Liste der Länder nach Importen sortiert Länder nach dem Wert aller Importierten Waren und Dienstleistungen innerhalb eines Jahres. Als Importe bezeichnet man Einfuhr von Waren und Dienstleistungen aus einer anderen Volkswirtschaft. Im ersten Teil sind Länder nach ihren Importen von sowohl Waren als auch Dienstleistungen sortiert, im zweiten Teil sind die ersten 50 Länder nach reinem Warenimport aufgelistet.

Liste der Länder nach Importen von Waren und Dienstleistungen 
Länder nach Importen von Waren und Dienstleistungen. Quelle ist die Weltbank.

Keine Information zu Nordkorea und Papua-Neuguinea

Top 50 Länder nach Warenimport 
Die 50 Länder mit den höchsten Importen von Waren. Quelle ist die Weltbank.

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Handelspartner
 Welthandel/Tabellen und Grafiken
 Liste der Länder nach Exporten
 Liste der Länder nach Leistungsbilanz
Liste der Länder nach Außenhandelsquote
 Liste der Länder nach Importzoll

Einzelnachweise 

Liste (Wirtschaft)

Liste (Staaten)
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
Volkswirtschaftliche Kennzahl